CSU steht für:
 Christlich-Soziale Union in Bayern, Landespartei in Deutschland
 Cauchy-Schwarzsche Ungleichung, eine Ungleichung aus der Mathematik
 Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSU), serielles Interface zwischen Router und Telefonnetz
 Constant speed unit, automatische Verstelleinrichtung von Festdrehzahlpropellern, siehe Verstellpropeller
 Crime Scene Unit, polizeiliche Einheit zur wissenschaftlichen Spurensicherung (USA, Kanada)
 CSU Sibiu, rumänischer Basketballverein

Universitäten:
 Cagayan State University, Universitätssystem auf den Philippinen
 California State University, Universitätssystem in Kalifornien
 Charles Sturt University, Universität in Australien
 Chicago State University, Universität in Illinois
 Clayton State University, Universität in Georgia
 Cleveland State University, Universität in Ohio
 Colorado State University, Universität in Fort Collins, Colorado

ČSÚ steht für:
 Český statistický úřad, Tschechisches Statistisches Amt
 Česká středoškolská unie, Tschechische Schülerunion der weiterführenden Schulen

csu steht für:
 zentralsudanische Sprachen (ISO-639-5-Code), Sprachfamilie

Siehe auch:
 Christliche Volkspartei des Saarlandes

Abkürzung